La Coppa Titano 2011-2012, conosciuta anche come Coppa di San Marino, è iniziata il 10 settembre 2011. La Juvenes/Dogana è la squadra detentrice del trofeo ma è stata eliminata.
La vincitrice di quest'anno è stata la squadra La Fiorita.

Le quindici squadre del campionato sammarinese sono state divise in tre gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo più le due migliori terze accederanno alla fase finale.

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Seconda fase

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate
Campionato sammarinese di calcio 2011-2012

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della Coppa Titano